Сантијаго Апостол има више значења:

 Сантијаго Апостол (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сантијаго Апостол (Ваље де Сантијаго), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сантијаго Апостол (Сан Хуан Козокон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Општина Сантијаго Апостол (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сантијаго Апостол (Сантијаго Апостол, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику